Тикси (; , букв. – „пристанище“) е селище от градски тип с пристанище на море Лаптеви в Якутия, Русия. Разположено е на изток от устието на река Лена. Административен център е на Булунски улус. Жителите на селището наброяват 4537 души според данни от 2018 г. За сравнение, жителите му през 1989 г. наброяват 11 649 души.

История 
Селището е създадено през 1933 г. като пристанище за Северния морски път. Недалеч от него се намира създадената през 1932 г. полярна станция. През 1939 г. получава статут на селище от градски тип. През Втората световна война служи за сформиране на вътрешни арктически конвои. По време на Студената война около Тикси са построени две военни летища.

Население

Климат 
Климатът в Тикси е полярен. Средната годишна температура е -12,8 °C, средната влажност на въздуха е 83%, а средното количество годишни валежи е около 321 mm. От май до август е полярен ден, а от ноември до януари е полярна нощ.

Транспорт 

Тикси е едно от главните пристанища на море Лаптеви. Навигацията на съдове в района се извършва за по-малко от 3 месеца в годината. Разполага и с летище, което бива затворено за пътнически полети през 2012 г., но е отворено пак през 2013 г. През декември 2013 г. Владимир Путин обявява, че летището в Тикси ще бъде реабилитирано.

Източници 

Селища от градски тип в Якутия
Пристанищни градове в Русия
Пристанищни градове на Северния ледовит океан